Orrö eller Orrön kan avse:

Orrö, Flen – en stadsdel i Flen
Orrön – en ö i Värmdö kommun
Orrön, Gagnefs kommun – en ö i sjön Gimmen
Orrön, Hudiksvalls kommun – en ö i sjön Norrdellen